Literatura
Christine — romance de Stephen King

Cinema
Christine (1958), filme com Romy Schneider e Alain Delon
Christine, o Carro Assassino — filme (1983) baseado no romance de Stephen King
Christine (2016) — cinebiografia da repórter televisiva Christine Chubbuck

Geografia
Christine (Dacota do Norte)
Christine (Texas)

Desambiguações de topônimos